Сезон ФК «Барселона» 2012—2013 - 113-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 82-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Посаду головного тренера обійняв Тіто Віланова, який довго був асистентом Жузепа Гвардіоли.

Барселона виграла Ла-Лігу, але поступилась у півфіналах Копа-дель-Рей та Ліги Чемпіонів УЄФА. Клуб також встановив рекорд (який пізніше повторив Реал Мадрид), забивши голи у всіх 38 матчах Ла-Ліги в сезоні.

Гравці

Склад команди

З юнацької системи

Прийшли

Загальні витрати:  €33 млн.

Пішли

Загальний прибуток:  €0

Витрати:  €33 млн.

Статистика гравців

Статистика гравців 

Нотатка: проведений на майданчику час ще не оновлено.

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 26 травня 2013

Дисциплінарні покарання 
Враховуючи всі офіційні матчі. Наведені гравці зіграли принаймні одну гру за основний склад Барселони упродовж сезону.

Нагорода за чесну гру 

Джерело: Ла-Ліга Fair Play Award Standings
Востаннє оновлено: 9 травня 2013

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Кубок Каталонії

Примітки 

Барселона
2012—2013